Adriano Sofri – giornalista, scrittore e politico, cofondatore del movimento extraparlamentare Lotta Continua, condannato dopo un controverso caso giudiziario quale mandante dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi.
 Gianni Sofri – fratello di Adriano, storico, saggista e docente.
 Luca Sofri – figlio di Adriano, giornalista e blogger.